De samenstelling Tweede Kamer 2021-heden bevat een overzicht van de leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De Kamer telde in deze periode 150 Kamerzetels. De zittingsperiode ging in op 31 maart 2021.

Samenstelling 
De Tweede Kamerfracties staan in volgorde van grootte. Personen waarbij geen "Einde lidmaatschap" vermeld is, zijn zittende Kamerleden.

VVD

D66

PVV

CDA 
Het CDA had aanvankelijk 15 zetels, maar hield er na afsplitsing van Pieter Omtzigt nog maar 14.

SP

PvdA

GroenLinks

PvdD

Forum voor Democratie 
Forum voor Democratie had aanvankelijk acht zetels, maar na afsplitsing van Groep Van Haga werden dit er vijf.

ChristenUnie

JA21

SGP

DENK

Groep Van Haga 
Deze groep ontstond na afsplitsing van Forum voor Democratie met drie leden.

Volt 
Volt had drie zetels in de Tweede Kamer, totdat Gündoğan uit de fractie was gezet.

BBB

BIJ1

Fractie Den Haan 
Deze fractie ontstond na hernoeming van de 50PLUS-fractie.

Lid Omtzigt 
Deze eenmansfractie ontstond na afsplitsing van het CDA.

Lid Gündoğan 
Deze eenmansfractie ontstond nadat Gündoğan uit de fractie van Volt was gezet.

50PLUS 
50PLUS had aanvankelijk 1 zetel, maar raakte deze kwijt toen het enige lid verder ging onder een andere naam.

Bijzonderheden en wijzigingen

Bijzonderheden 
De Kiesraad maakte op 26 maart 2021 bekend dat bij deze verkiezing 43 kandidaten de voorkeursdrempel hadden overschreden terwijl tevens voldaan werd aan het vereiste dat de lijst (c.q. lijstengroep) waarvoor zij kandidaat waren de kiesdeler gehaald had. Onder deze leden waren er drie die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen waren:  Lisa Westerveld, Kauthar Bouchallikht (beiden GroenLinks) en Marieke Koekkoek (Volt).

Wijzigingen in 2021 
 7 april: Vera Bergkamp (D66) werd gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer.
 15 april: Sidney Smeets (D66) gaf zijn zetel terug aan de fractie, na beschuldigingen van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag. Op 21 april werd Marijke van Beukering geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 27 april: Harry van der Molen (CDA) ging met ziekteverlof tot en met 16 augustus 2021. Hij werd in deze periode vervangen door Joba van den Berg die op 29 april geïnstalleerd werd.
 11 mei: Liane den Haan (50PLUS) verliet haar partij en veranderde de naam van de fractie naar fractie-Den Haan.
 13 mei: Olaf Ephraim, Wybren van Haga en Hans Smolders stapten uit de FVD-fractie en gingen verder als Groep Van Haga.
 25 mei: Rob Jetten (D66) werd gekozen als fractievoorzitter van D66.
 26 mei: Pieter Omtzigt (CDA) ging met ziekteverlof tot en met 14 september 2021. Hij werd vervangen door Henri Bontenbal die op 1 juni geïnstalleerd werd.
 2 juni: Bas van 't Wout (VVD) ging met ziekteverlof tot en met 21 september 2021. Hij werd vervangen door Jan Klink die op dezelfde dag geïnstalleerd wordt.
2 september: Dennis Wiersma, Dilan Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) en Steven van Weyenberg (D66) verlieten de Tweede Kamer in verband met een discussie over hun lidmaatschap van de Tweede Kamer en het zijn van staatssecretaris.
3 september: Tamara van Ark (VVD) verliet de Tweede Kamer om medische redenen.
 7 september: Als vervangers voor Wiersma, Yeşilgöz en Van Ark (allen VVD) werden Bart Smals en Mark Strolenberg geïnstalleerd; het tijdelijke lidmaatschap van Jan Klink werd omgezet in een vast lidmaatschap. Ruud Verkuijlen werd geïnstalleerd in de tijdelijke vacature-Van 't Wout tot en met 11 januari 2022. In de vacature-Van Weyenberg (D66) werd Anne-Marijke Podt geïnstalleerd.
 7 september: Het ziekteverlof van Harry van der Molen werd verlengd tot en met 27 december 2021, waardoor Joba van den Berg opnieuw geïnstalleerd werd.
 15 september: Pieter Omtzigt (ex-CDA) keerde terug in de Tweede Kamer. Tijdens zijn ziekteverlof had hij het CDA verlaten; hij vormde bij zijn terugkeer de fractie lid Omtzigt.
 27 september: Mona Keijzer (CDA) verliet de Tweede Kamer nadat zij twee dagen daarvoor was afgetreden als staatssecretaris. Op 29 september werd het tijdelijke lidmaatschap van Joba van de Berg omgezet in vast lidmaatschap, en wordt Henri Bontenbal geïnstalleerd in de tijdelijke vacature-Van der Molen tot en met 27 december 2021.
 15 oktober: Rens Raemakers (D66) ging met ziekteverlof tot en met 15 februari 2022. Hij werd vervangen door Fonda Sahla die op 27 oktober geïnstalleerd werd.
26 oktober: Bart Snels (GroenLinks) verliet de Tweede Kamer, omdat hij kritiek had op de samenwerking van zijn partij en PvdA. Op 27 oktober 2021 werd Suzanne Kröger geïnstalleerd in de ontstane vacature.

Wijzigingen in 2022 

 10 januari: Mark Harbers, Mark Rutte, Aukje de Vries (allen VVD), Rob Jetten, Sigrid Kaag, Hans Vijlbrief (allen D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) werden minister of staatssecretaris in het kabinet-Rutte IV en verlieten daarom de Tweede Kamer.
11 januari: Sophie Hermans (VVD), Jan Paternotte (D66) en Pieter Heerma (CDA) worden gekozen als fractievoorzitter van respectievelijk VVD, D66 en CDA.
12 januari: Bas van 't Wout (VVD) verliet de Tweede Kamer vanwege gezondheidsredenen. Op 18 januari werd Hawre Rahimi geïnstalleerd als zijn opvolger. 
18 januari: In de vacatures ontstaan na het vertrek van een aantal kamerleden naar het kabinet werden geïnstalleerd: Harry Bevers, Erik Haverkort, Ruud Verkuijlen (allen VVD), Steven van Weyenberg (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Stieneke van der Graaf (CU). Hind Dekker-Abdulaziz (D66) werd in verband met afwezigheid op 25 januari geïnstalleerd. Het tijdelijke lidmaatschap van Fonda Sahla werd omgezet in vast lidmaatschap; Sjoerd Warmerdam (D66) werd benoemd als vervanger van Rens Raemakers in de periode tot en met 15 februari 2022.
15 februari: Gijs van Dijk (PvdA) verliet de Tweede Kamer na meldingen over ongewenst gedrag. Op 17 februari werd Songül Mutluer geïnstalleerd in de ontstane vacature.
26 februari: Nilüfer Gündoğan werd door de Volt Nederland-fractie geschorst in verband met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze vocht de schorsing aan en bleef in de Kamer. Op 10 maart bepaalde de rechtbank dat Gündoğan moest terugkeren in de fractie. Op 22 maart werd Gündoğan uit de fractie gezet vanwege interne partijconflicten.
10 maart: Nicki Pouw-Verweij (JA21) ging met zwangerschapsverlof tot en met 29 juni 2022. Zij werd vervangen door Maarten Goudzwaard die op dezelfde dag geïnstalleerd werd.
17 maart: Ockje Tellegen (VVD) ging met ziekteverlof tot 8 juli. Op 22 maart werd Chris Simons geïnstalleerd in de tijdelijke vacature.
21 april: Lilianne Ploumen (PvdA) verliet de Tweede Kamer. Op 22 april werd ze als fractievoorzitter vervangen door Attje Kuiken. Op 2 juni werd Mohammed Mohandis geïnstalleerd in de ontstane vacature. 
3 mei: Anne Kuik (CDA) ging met zwangerschapsverlof tot 23 augustus. Op 10 mei werd Evert Jan Slootweg geïnstalleerd in de tijdelijke vacature.
 8 juli: Het ziekteverlof van Ockje Tellegen (VVD) werd verlengd tot en met 27 oktober. Op 23 augustus werd Martijn Grevink geïnstalleerd ter tijdelijke vervanging van Tellegen.
8 augustus: Bente Becker (VVD) ging met zwangerschapsverlof tot 28 november. Op 23 augustus werd Chris Simons geïnstalleerd in de tijdelijke vacature.
16 augustus: Simone Kerseboom (FVD) ging met zwangerschapsverlof tot 6 december. Op 23 augustus werd Ralf Dekker geïnstalleerd in de tijdelijke vacature. Op 6 december werd deze tijdelijke vervanging verlengd tot 28 maart 2023.
6 september: Daan de Neef (VVD) verliet de Tweede Kamer omdat hij zich niet kon vinden in de opstelling van zijn partij inzake het asielbeleid. Op dezelfde dag werd het tijdelijke lidmaatschap van Martijn Grevink omgezet in vast lidmaatschap. Simone Richardson werd benoemd in de tijdelijke vacature-Tellegen.
 12 oktober: Esther Ouwehand (PvdD) ging met ziekteverlof tot 2 februari 2023. Zij werd vervangen door Eva Akerboom die op 13 oktober geïnstalleerd werd. Als fractievoorzitter werd Ouwehand vervangen door Christine Teunissen.
 28 oktober: Ockje Tellegen (VVD) verlaat definitief de Tweede Kamer. Op 1 november werd het tijdelijke lidmaatschap van Chris Simons omgezet naar vast lidmaatschap en werd Simone Richardson geïnstalleerd in de tijdelijke vacature-Becker.
 3 november: Khadija Arib (PvdA) verlaat de Tweede Kamer, vanwege een aangekondigd onderzoek naar haar gedrag tegenover ambtenaren in haar tijd als Kamervoorzitter. Op 22 november werd Julian Bushoff geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 22 december: Harry van der Molen (CDA) verliet de Kamer om gezondheidsredenen en ging bij een nieuwe MBO-instelling werken. Op 17 januari 2023 werd Evert Jan Slootweg geïnstalleerd in de ontstane vacature.

Wijzigingen in 2023 
 17 januari: Gert-Jan Segers trad af als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Mirjam Bikker werd gekozen als zijn opvolger.
 24 januari: Gert-Jan Segers (ChristenUnie) verliet de Tweede Kamer. Op 25 januari werd Nico Drost geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 2 februari: Raymond Knops (CDA) verliet de Kamer vanwege het aannemen van een bestuursfunctie bij een lobbyorganisatie voor de defensie-industrie. Op 7 februari werd Harmen Krul als zijn vervanger geïnstalleerd.
 14 maart: Marieke Koekkoek (Volt) ging met zwangerschapsverlof tot en met 4 juli 2023. Zij werd vervangen door Ernst Boutkan, die op 16 maart geïnstalleerd werd.

Bronvermelding

2021-heden
Nederlandse politiek in 2021
Nederlandse politiek in 2022
Nederlandse politiek in 2023